NGC 3498 — тройная звезда в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3498
Лев (созвездие)
Тройные звёзды